John Glenn (1921-2016), astronaute et homme politique américain

John Glenn est un nom pouvant désigner:

, scénariste américain
 (1795-1853), juge américain
 (1833-1886), colon albertain
 (1892-1938), juge fédéral américain
 (1844-1899), homme politique américain, maire d'Atlanta
 (1850-1888), joueur de baseball américain
 (né en 1928), joueur de baseball américain

Voir aussi
, navire de expéditionnaire américain
, bateau-pompe de Washington D.C.
Jonathan Glenn (né en 1987), joueur de football trinidadien

Glenn, John